Егалео (місто)
 Егалео (гора)
 Егалео (станція метро)
 Егалео (футбольний клуб)